FFF, FfF eller fff kan have flere betydninger, heriblandt:

 Fédération Française de Football, forkortet FFF - Frankrigs fodboldforbund
 Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub, forkortet FFF - en svæveflyveklub i Frederikssund
 Fredericia forenede Fodboldklubber, forkortet FfF - en fodboldklub i Fredericia
 Forte fortissimo, forkortet fff - et italiensk musikudtryk (en foredragsbetegnelse) med betydningen "så kraftigt som muligt"
 Fridays for Future, forkortet FFF - et af flere klimastrejkeinitiativer
 Falkenbergs FF, forkortet FFF - en svensk fodboldklub

Se også 
 Fagligt Fælles Forbund, forkortet 3F - et dansk fagforbund